Strzyżewice – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Strzyżewice 
 Strzyżewice – wieś w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Kluki 
 Strzyżewice – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim, w gminie Święciechowa
 Strzyżewice – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim

Zobacz też 
 Lotnisko Leszno-Strzyżewice